Marçac (Alts Pirineus) o Marsac, municipi francès del departament dels Alts Pirineus
 Marsac (Charente), municipi francès del departament de Charente
 Marçac (Cruesa) o Marsac, municipi francès del departament de la Cruesa
 Marçac (Tarn i Garona) o Marsac, municipi francès del departament del Tarn i Garona
 Marsac d'Eila o Marsac-sur-l'Isle, municipi francès del departament de la Dordonya
 Marsac-en-Livradois, municipi francès del departament de Puèi Domat
 Marsac-sur-Don o Marzheg, municipi francès del departament de Loira Atlàntic
 Marçac de Tarn o Marssac-sur-Tarn, municipi francès del departament del Tarn
 Marçac, antic poble del terme comunal d'Orbanyà, a la comarca del Conflent.